Nikita (film), een film (ook bekend als La Femme Nikita) van Luc Besson
 La Femme Nikita (televisieserie), een tv-serie gebaseerd op deze film, met Peta Wilson
 Nikita (2010), een remake van de oorspronkelijke televisieserie
 Nikita (Oekraïne), een stad in Oekraïne
 Nikita (single), een nummer van Elton John over de Koude Oorlog
 Nikita (voornaam), een Russische jongensnaam, in de rest van de wereld ook een meisjesnaam
 NikitA, een Oekraïense band die popmuziek maakt

Bekende personen 
 Nikita Chroesjtsjov, een Sovjet-politicus en partijleider van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie
 Nikita Demidov, een Russisch zakenman
 Nikita Michalkov, een Russisch filmregisseur
 Nikita Najdenov, een Russisch schaatser
 Nikita Vitjoegov, een Russisch schaker
 Nikita of Nicolaas I van Montenegro